Puchar Świata w skokach narciarskich 2012/2013 – 34. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich, która rozpoczęła się 23 listopada 2012 na skoczni Lysgårdsbakken w norweskim Lillehammer. Po raz pierwszy od 11 lat inauguracja cyklu nie miała miejsca w Ruce. W Lillehammer rozegrany został – po raz pierwszy w historii Pucharu Świata – mieszany konkurs drużynowy, w którym w każdym zespole wystąpili dwaj mężczyźni i dwie kobiety. Zawody tego typu rozegrano również w ramach mistrzostw świata. W sezonie tym po raz pierwszy w historii konkursy Pucharu Świata odbyły się na terenie Rosji (w Krasnej Polanie, w ramach próby przedolimpijskiej), oraz po raz pierwszy w Polsce w mieście innym niż Zakopane (w Wiśle). Finałowy konkurs został rozegrany 24 marca 2013 na Letalnicy w słoweńskiej Planicy. Ostateczny terminarz zawodów został zatwierdzony na przełomie maja i czerwca 2012 w koreańskim Kangwonland.

Od sezonu 2012/2013 zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące kombinezonów skoczków narciarskich. Zmianą w stosunku do wcześniejszych zasad był wymóg, aby wymiary stroju były takie same, jak wymiary ciała zawodnika. Nowe przepisy dały ponadto trenerom możliwość zmiany długości najazdu dla swojego podopiecznego, maksymalnie o pięć belek startowych. Za skrócenie rozbiegu zawodnikowi dodaje się odpowiednią liczbę punktów, a za wydłużenie – odejmuje.

Podczas trwania sezonu nastąpiły następujące zmiany w kalendarzu Pucharu Świata:
 Pierwszy konkurs w Harrachovie został odwołany i przesunięty na następny dzień z powodu silnego wiatru, zaś drugi konkurs w tym samym miejscu ograniczono do jednej serii z tego samego powodu.
 W Willingen konkurs indywidualny, z powodu silnego wiatru, odwołano.

Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu zdobył – po raz drugi – Austriak Gregor Schlierenzauer. Miejsca na podium zajęli również, broniący tytułu, Norweg Anders Bardal oraz Polak Kamil Stoch. Schlierenzauer zwyciężył również w Pucharze Świata w lotach narciarskich i 61. Turnieju Czterech Skoczni. W tym pierwszym na podium obok niego stanęli Robert Kranjec i Andreas Stjernen, a w drugim Anders Jacobsen i Tom Hilde.

Kalendarz zawodów 

Na sezon 2012/2013 zaplanowanych zostało 35 konkursów, a spośród nich 6 konkursów drużynowych, 1 konkurs mieszany, 9 na skoczniach mamucich oraz 4 na skoczniach normalnych. Najwięcej – siedem konkursów – zaplanowano w Norwegii i Niemczech, jednak z powodu odwołania zawodów indywidualnych w Willingen, Niemcy zorganizowały zawody sześciokrotnie.

Skocznie

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe i mieszane

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 
Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów 
Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni 

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja Pucharu Świata w lotach narciarskich 

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja FIS Team Tour 

Klasyfikacja końcowa

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów 
Przed każdymi zawodami Pucharu Świata rozgrywane są kwalifikacje, których 40 najlepszych uczestników (30 w przypadku konkursów lotów) bierze udział w konkursie głównym. Pierwsza dziesiątka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata udział w konkursie ma zapewniony.

Liderzy klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 
Pozycja lidera Pucharu Świata należy do zawodnika, który w dotychczas rozegranych zawodach zgromadził najwięcej punktów do klasyfikacji generalnej cyklu. W przypadku równej liczby punktów, liderem Pucharu Świata jest ten zawodnik, który ma na swoim koncie więcej wygranych konkursów. W konkursie inaugurującym nowy sezon, rolę lidera przyjmuje zawodnik, który zwyciężył w poprzedniej edycji.

Man of the Day 
W sezonie 2012/2013 tytuł Man of the Day przyznawano podczas Turnieju Czterech Skoczni i FIS Team Tour.

Trenerzy 
Trenerzy poszczególnych reprezentacji w sezonie 2012/2013:

Kwoty startowe 
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody Pucharu Świata 2012/2013. Kwota oznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj ma prawo wystawić w zawodach. Państwo, które było gospodarzem zawodów mogło w swoim kraju dwa razy w sezonie wystawić dodatkowo grupę krajową, składającą się z maksymalnie sześciu skoczków.

Poniżej wykaz kwot startowych, przysługujących danym krajom w poszczególnych periodach. Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.

Informacje o periodach 
 I period: LGP
 II period: LGP
 III period: 23 listopada – 16 grudnia (7 konkursów indywidualnych, 1 drużynowy i 1 mieszany)
 IV period: 30 grudnia – 6 stycznia (TCS – 4 konkursy indywidualne)
 V period: 9 stycznia – 27 stycznia (6 konkursów indywidualnych i 1 drużynowy)
 VI period: 3 lutego – 17 lutego (4 konkursy indywidualne i 2 drużynowe, w tym FTT)
 VII period: 9 marca – 24 marca (6 konkursów indywidualnych i 2 drużynowe)

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich
 Przebieg sezonu 2012/2013 w Pucharze Świata w skokach narciarskich
 Puchar Świata kobiet w skokach narciarskich 2012/2013
 Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2012/2013

Uwagi

Przypisy

Bibliografia